Babenberg kan syfta på:

Huset Babenberg (Popponer) – en ätt på 800-talet (den äldre ätten Babenberg?)
Huset Babenberg – en medeltida tysk adelsätt, markgrevar 976-1156, hertigar av Österrike 1156-1246 (den yngre ätten Babenberg)